Бердя́єв — прізвище.

Відомі носії 
 Бердяєв Валеріан Валеріанович (1885—1956) — російський і польський диригент, педагог.
 Бердяєв Микола Олександрович — російський релігійний філософ. Один із основоположників екзистенціалізму в Росії.
 Бердяєв Сергій Олександрович (псевдонім — Обухівець) — український поет і публіцист.

Прізвища